Ел Обиспо има више значења:

 Ел Обиспо, Сан Мартин дел Обиспо (Викторија), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Обиспо (Ла Уерта), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Обиспо (Талпа де Аљенде), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Обиспо (Санта Катарина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Обиспо (Лома Бонита), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Обиспо (Сан Франсиско Сола), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Обиспо (Виља Сола де Вега), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Обиспо (Санта Катарина Хукила), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Обиспо (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Обиспо (Игнасио де ла Љаве), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Обиспо (Ел Иго), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Обиспо (Хименез дел Теул), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику